

Усакли — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Усакли — присілок, Бардимський район, Пермський край